Tanečnica – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Tanečnica – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Tanečnica – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji